Der Dreiband Grand Prix 2001/1 war das 78. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 14. Januar 2001 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 2001“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Barendrecht seinen 24. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er den Kalifornier Pedro Piedrabuena mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Daniel Sánchez gegen Dick Jaspers mit 2:1 Sätzen.

Turniermodus 

Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 16 Teilnehmer für das Hauptturnier. In der Qualifikation und im Spiel um Platz drei wurde auf zwei Gewinnsätze, das Hauptturnier auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2001/1
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Barendrecht